Фратернидад Кампесина има више значења:

 Фратернидад Кампесина, Ла Тос (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Фратернидад Кампесина, Ранчо дел Пилар (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику